Cajamarca (ciutat del Perú)
 Regió de Cajamarca, regió del Perú
 Cajamarca (Tolima), municipi del departament colombià de Tolima